Победа над шведской армией в Лихулаской битве вдохновила эзельцев для дальнейших действий. В 1221 году они при поддержке населения Харьюмаа и Ревалы осадили Таллин, находившийся в руках датчан. Осада крепости продолжалась 14 дней, все попытки датчан прорваться были безуспешны. Однажды неожиданно к городу подошло 4 когга. Эстонцы, решив, что это датское подкрепление, отступили.

Примечания

Литература 
 Генрих Латвийский. Хроника Ливонии. — Издательство Академии Наук СССР,  — , 1938 год.

1221
Сражения Дании
Осады XIII века
Северные крестовые походы
1221
1221 год
XIII век в Эстонии
Сражения по алфавиту
Сражения 1221 года
Осады 1221 года